Anna Vikström kan avse;
Anna Vikström (politiker) (född 1957), en svensk barnmorska, informationstjänsteman, forskare och politiker
Anna Vikström (författare) (född 1972), en svensk lärare och barnboksförfattare